Черноморнефтегаз:
 «Черноморнефтегаз» — государственное унитарное предприятие Республики Крым.
 Черноморнефтегаз — морской порт в Республике Крым. 
 «Черноморнефтегаз» — футбольный клуб.